Der Federation Cup 1993 (ab 1995 Fed Cup) war die 31. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 25. Juli im Waldstadion T.C. in Frankfurt am Main, Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und Spanien gegenüber, Spanien gewann mit 3:0.

Qualifikation 
 Qualifizierte Mannschaften in fett

Amerika-Zone 
Datum: 19. bis 24. April 1993
Austragungsort: Palmas del Mar, Humacao, Puerto Rico
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Play-offs am 24. April 1993

Asien-/Ozeanien-Zone 
Datum: 4. bis 5. Mai 1993
Austragungsort: National Tennis Centre, Colombo, Sri Lanka
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Play-offs am 24. April 1993

Europa-/Afrika-Zone 
Datum: 10. bis 15. Mai 1993
Austragungsort: City of Nottingham Tennis Centre, Nottingham, Vereinigtes Königreich
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Play-offs am 15. Mai 1993

Weltgruppe

Finale

Australien – Spanien

Play-offs 
Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten um den Verbleib in der Weltgruppe. Die Sieger spielten 1994 in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in ihre jeweilige Zone ab.

Datum: 22. Juli 1993
Austragungsort: Waldstadion T.C., Frankfurt am Main, Deutschland
Belag: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1993

1993
Tennisturnier 1993
Tennisturnier in Frankfurt am Main